Schinderbach ist ein Gewässername:

 Schinderbach (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbaches bei Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schinderbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg 
 Schinderbach (Gosenbach), rechter Zufluss des Gosenbachs (zur Sieg) an der Grenze zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen und dem Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Schinderbach (Gößnitzbach), rechter Zufluss des Gößnitzbaches (zur Teigitsch) bei Kleinwöllmiß, Gemeinde Sankt Martin am Wöllmißberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Schinderbach (Götzinger Achen), westlicher Zufluss des Waginger Sees (zur Götzinger Achen) bei Gaden, Markt Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schinderbach (Grillabach), linker Zufluss des Grillabachs vor Raffelsberg, Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schinderbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl in Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schinderbach (Isen), rechter Zufluss der Isen bei Aschberg, Markt Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Schinderbach (Marbach), linker Zufluss des Marbachs (zur Fils) in Rechberghausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schinderbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold bei Hirsau, Stadt Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Schinderbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Ranna) beim Pommeislhammer von Markt Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Schinderbach (Salzach), linker Zufluss des Salzach bei Lebenau, Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schindbach
 Schindelbach
 Schindergraben
 Schinderbachgraben, rechter Zufluss des Breitenbachs (zur Echaz) nahe dem Friedrich-List-Hof, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg 
 Schinderklinge